Си́дни Чарльз Па́ддефут (; 17 октября 1894, Лондон — 2 октября 1972, Рочфорд, Эссекс), более известный как Сид Па́ддефут () — английский футболист, нападающий. Наиболее известен по выступлениям за английские клубы «Вест Хэм Юнайтед» и «Блэкберн Роверс». Также играл в крикет за «Эссекс», а затем стал футбольным тренером.

Биография 
Паддефут учился в Парковой школе Ньюхэма и играл за «Кондор Атлетик» и «Лаймхауз Таун», прежде чем его заметил тренер «Вест Хэма», Сид Кинг, в матче «Лондон Джуниорс» против «Суррей Джуниорс». Он быстро зарекомендовал себя как результативного форварда и забил 28 голов в 55 матчах Южной лиги.

Сид сыграл 126 матчей в Футбольной Комбинации во время войны и забил около 100 голов, в том числе семь в ворота «Кристал Пэлас» в ноябре 1918 года (рекорд соревнования).

После окончания Первой мировой войны Паддефут играл в новом расширенном Втором дивизионе Футбольной лиги, начиная с сезона 1919/20. Он забил 21 гол и был вызван в сборную Англии на матчи против Шотландии и Уэльса. Затем он забил 29 голов в сезоне 1920/21 и 19 в сезоне 1921/22, он играл в чемпионате Англии до перехода в «Фалкирк» за 5000 фунтов стерлингов в феврале 1922 года. В новую команду к нему в рамках той же сделки отправился его младший брат Лен Паддефут.

Паддефут покинул «Фалкирк» после трёх лет игры в чемпионате Шотландии и присоединился к «Блэкберн Роверс». Он сыграл ещё три матча за сборную в 1926 году: против Шотландии на «Олд Траффорд» и две игры против Северной Ирландии. Он выиграл кубок Англии с «Блэкберном» в 1928 году. Он забил гол на первых минутах матча, фактически затолкав вратаря «Хаддерсфилд Таун», Билли Мерсера, за линию ворот с мячом в руках.

Через десять лет после ухода из «Вест Хэма» Сид вернулся в свой бывший клуб, чтобы помочь ему избежать понижения в классе в сезоне 1931/32, однако усилия оказались тщетными. После двух лет в «Вест Хэме» он завершил карьеру футболиста и стал тренером турецкого «Фенербахче».

В следующем году он перешёл в «Галатасарай», но покинул пост после того, как его избили игроки при попытке успокоить команду во время матча. Он вернулся в Англию в марте 1935 года и два года тренировал «Нортгемптон Таун».

Позже он работал в качестве скаута в «Саутенд Юнайтед».

Его дочь Сюзанна Паддефут (1934—2010) была журналистом, она редактировала женскую страницу газеты «The Times» в 1960-х годах.

Паддефут умер в октябре 1972 года от пневмонии, не дожив нескольких дней до своего 78-го дня рождения.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 West Ham Player List, retrieved 29 December 2006

Литература 
 

Крикетчики Великобритании
Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу военного времени
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Фалкирк»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Фенербахче»
Тренеры ФК «Галатасарай»
Тренеры ФК «Нортгемптон Таун»